Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 1999 – zawody w skokach narciarskich, przeprowadzone w dniach 4–6 lutego w austriackim Saalfelden, w ramach Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 1999.

W ramach mistrzostw rozegrano dwie konkurencje – indywidualne i drużynowe zawody mężczyzn na skoczni Bibergschanze.

Wyniki

Konkurs drużynowy (4.02.1999)

Konkurs indywidualny (6.02.1999)

Przypisy

Bibliografia 
 
 

1999
1999 w sportach zimowych
Skoki narciarskie w Austrii